Жарр ():
 Жарр, Морис (1924—2009) — французский и американский композитор.
 Жарр, Жан-Мишель (род. 1948) — французский композитор, сын Мориса Жарра.
 Жарр, Кевин (1954—2011) — американский сценарист, актёр и кинопродюсер, сын Мориса Жарра.
 4422 Жарр — астероид, названный в честь Мориса и Жана-Мишеля Жарров.

См. также 
 Жар (значения)